Андре́й Соловьёв:
 Соловьёв, Андрей Борисович (1953—1993) — российский фотожурналист.
 Соловьёв, Андрей Владимирович (род. 1972) — российский футболист, игрок и тренер мини-футбола.
 Соловьёв, Андрей Игоревич (1954—1996) — советский и российский поэт.
 Соловьёв, Андрей Михайлович (род. 1959) — советский, российский и казахстанский хоккеист.
 Соловьёв, Андрей Эрихович (род. 1958) — музыкант группы «Вежливый отказ».